Рыжов, Михаил:
 Рыжов, Михаил Григорьевич (1913—1946) — Герой Советского Союза.
 
 Рыжов, Михаил Михайлович (род. 1991) — российский легкоатлет, призёр чемпионата мира.